Hinterfeld steht für:
 Hinterfeld (Gemeinde Pöggstall), Ortschaft von Pöggstall, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Hinterfeld (Gemeinde Bad Waltersdorf), Ortsteil der Gemeinde Bad Waltersdorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Hinterfeld (Gemeinde Markt Hartmannsdorf), Ortsteil der Gemeinde Markt Hartmannsdorf, Bezirk Weiz, Steiermark
 Hinterfeld (Gemeinde Alberschwende), Ortsteil der Gemeinde Alberschwende, Bezirk Bregenz, Vorarlberg
 Hinterfeld (Habach), Ortsteil der Gemeinde Habach, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Hinterfeld (Lychen), Ortsteil der Stadt Lychen, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Hinterfeld (Plöwen), Wohnplatz der Gemeinde Plöwen, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Hinterfeld (Walbourg), Ortsteil der Gemeinde Walbourg, Elsass, Frankreich

Personen:
 Emil Hinterfeld, deutscher Bobsportler